Генерал-лейтенант авиации — персональное воинское звание высшего командного (начальствующего), позднее офицерского, состава авиации РККА и РККФ в Вооружённых Силах СССР (позднее СА и ВМФ) и Вооружённых Силах Российской Федерации в период 1940 — до настоящего времени.

После 1993 года не присваивается, но его имеют военнослужащие запаса и в отставке.

История 
Установлено Указами Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии» и «Об установлении воинских званий высшего командного состава Военно-Морского Флота», в связи с увеличением количественного состава авиационных формирований в РККА и РККФ ВС СССР, позднее в СА и ВМФ.

Исключено Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993 года № 4455-I «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которым В/З не вошло в перечень войсковых и корабельных званий и высшим офицерам авиации ВВС и ВМФ стали присваивать воинское звание генерал-лейтенант (без добавления слова «авиации»).

С 1935 по 1940 годах звание комдив (авиации) соответствовало генерал-лейтенанту авиации. Но сегодня звание генерал-лейтенанта авиации (ВВС) ВС Российской Федерации эквивалентно званию генерал-майора (двухзвёздный генерал; ОФ-7) в ряде армий и авиаций стран блока НАТО.

Знаки различия 
В/З комдив (авиации) / генерал-лейтенант авиации имело различные знаки различия: петличные знаки, погоны и другие.

СССР и Российская Федерация

См. также 
 Генерал-майор авиации
 Генерал-полковник авиации

Примечания

Ссылки 
 «Табель о рангах СССР». Военная служба (1935—1945 гг.).
 ВВС России. Кто есть кто.
 И. Абросимов. Советская Россия — свод персоналий.
 Список присвоения высших офицерских званий (генералы и адмиралы) 1940—1945 гг. (файл формата MS Excel).

Военно-воздушные звания